Pietro Pulli ist der Name folgender Personen:

*Pietro Pulli (Komponist) (~1710–~1759), italienischer Komponist
Pietro Pulli (Chemiker) (1771–1842), italienischer Chemiker